Алатырь — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в городе Алатыре.

История 

При строительстве железной дороги из Рузаевки на Свияжск в 1893 году, начато строительство станции.
Также в качестве инфраструктуры были построены депо и железнодорожные мастерские (позднее — паровозоремонтный завод), остававшиеся единственным крупным промышленным предприятием на территории современной Чувашии вплоть до 1930-х годов. Строительство железной дороги послужило толчком активному развитию промышленности и торговли, привело к значительному росту населения.

Во время Великой Отечественной войны станция являлась сортировочным пунктом распределения раненых бойцов и командиров Красной Армии.

В 2007 году на станции построен пешеходный мост.

Начальники станции:

Кузенков А.А., Рузавина Т.А., Мишин И.П., Ершова С.Н., Ботенкова О.П., Зимулькин А.В.

Современное состояние 
Станция является одним из объектов образцового эстетического содержания состояния ГЖД, вокзал которой был отреставрирован в 2010 году. Также на станции на постаменте установлен паровоз.

Дальнее следование по станции

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов

Литература

Примечания 

Здания и сооружения Алатыря
Железнодорожные станции и платформы Чувашии